Сэ́мюэл Фрэ́нсис Ре́йбоулд (; 11 июня 1875, Стейвли, Дербишир — 17 декабря 1953, Честерфилд), более известный как Сэм Ре́йбоулд () — английский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Ливерпуль» начала XX века.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля» 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Нью-Брайтон Тауэр»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Честерфилд»